Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі її здолала Юлія Вакуленко в її першому професійному матчі за понад два роки.
 Жустін Енен виграла титул, перемігши у фіналі Альону Бондаренко з рахунком 6-1, 6-3

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2007
JandS Cup